Kebirli – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Kəbirli – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Kəbirli – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Kəbirli – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian